

Codici 
 LLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Lama (Malaysia)
 LLM – codice vettore ICAO di Jamal Airlines (Russia)
 llm – codice ISO 639-3 della lingua lasalimu

Altro 
 LL.M. – sigla di Master of Laws (dal latino Legum Magister), titolo accademico